Села:
 Побережне — Вінницька область, Вінницький район
 Побережне — Львівська область, Львівський район